Szczawny Potok – jedna z nazw Potoku Zakijowskiego wpadającego do Dunajca w Krościenku nad Dunajcem
 Potok Szczawny – potok biegnący kiedyś wzdłuż ulicy Zdrojowej w Szczawnicy. Prawy dopływ Grajcarka. Obecnie po zabudowaniu biegnie pod ulicą Zdrojową i jest widoczny tylko na małych odcinkach.